

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Edgar – città della Contea di Clay, Nebraska
 Edgar – centro abitato del Montana
 Edgar – villaggio della Contea di Marathon, Wisconsin

Musica
 Edgar – opera lirica di Giacomo Puccini

Onomastica
 Edgar – variante del nome proprio di persona italiano Edgardo

Personaggi
 Edgar – personaggio de Gli Aristogatti
 Edgar – protagonista dell'omonima opera di Puccini
 Edgar – personaggio della serie televisiva Heroes
 Edgar – personaggio del Re Lear di Shakespeare

Persone 
 Edgar – calciatore brasiliano
 Frankie Edgar – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Jonny Edgar – pilota automobilistico britannico
 Ross Edgar – pistard britannico
 Ryan Edgar – ex calciatore dominicense
 Thomas Edgar –  pallavolista australiano
 Tyrone Edgar – velocista britannico

Altro
 Edgar Award – premi assegnati annualmente ai migliori autori di gialli dalla Mystery Writers of America
 Classe Edgar – classe di tre navi di linea da 60 cannoni della Royal Navy, entrate in servizio tra il 1758 e il 1759.
 Classe Edgar – classe di nove incrociatori protetti della Royal Navy, entrati in servizio tra il 1893 e il 1894.

Pagine correlate 

David Edgar